Теория на полето може да се отнася за:

 Теория на полето (физика) – класическа теория на полето
 Квантова теория на полето
 Теория на полето (психология)
 Теория на полетата – математика